

Geografia

Francia 
 Briga Marittima o Briga – comune nel dipartimento delle Alpi Marittime (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)
 Briga, città gallo-romana nei dintorni di Eu nel dipartimento della Senna Marittima in Normandia

Italia 
 Briga Alta – comune nella provincia di Cuneo (Piemonte)
 Briga Marina – frazione di Messina, comune nella provincia di Messina (Sicilia)
 Briga Novarese – comune nella provincia di Novara (Piemonte)
 Briga Superiore – frazione di Messina, comune nella provincia di Messina (Sicilia)

Svizzera 
 Briga – ex comune ora frazione di Briga-Glis, comune nel distretto di Briga (Canton Vallese)
 Briga-Glis – comune nel distretto di Briga (Canton Vallese)
 Ried-Briga – comune nel distretto di Briga (Canton Vallese)

Persone 
 Briga – cantautore italiano

Pagine correlate 
 Brig